Daniele Molmenti – canoista italiano
Pompeo Gherardo Molmenti – scrittore, storico e politico
Pompeo Marino Molmenti – pittore italiano